Соревнования по прыжкам в воду с десятиметровой вышки у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 19 и 20 августа в водном центре имени Марии Ленк. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из 18 стран.

Олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине американец Дэвид Будайя был включён в состав сборной США для участия в Играх в Рио-де-Жанейро. Будайя смог пробиться в финал соревнований и до последнего прыжка боролся за победу, однако неудачно выполненный заключительный прыжок позволил ему завоевать только бронзовую медаль.

Обладателем золотой медали стал китайский прыгун Чэнь Айсэнь, ставший таким образом двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он выиграл 8 августа, став первым в синхронных прыжках, выступая в паре с Линь Юэ. Представитель Китая впервые с 2004 года смог выиграть прыжки с вышки. Последним китайским чемпионом в данном виде программы был Ху Цзя. Серебряную медаль Игр 2016 года завоевал мексиканец Херман Санчес, опередивший по итогам заключительного прыжка Дэвида Будайю.

Неожиданностью стал провал в полуфинале британского прыгуна Тома Дейли, который показал лучший результат в предварительном раунде. Дейли неудано выполнил 2-й, 3-й и 6-й прыжки и занял последнее место в полуфинале. Результат Дейли в предварительном раунде позволил бы ему занять первое место в полуфинале и второе в финале.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительный раунд 
По итогам предварительного раунда в полуфинал соревнований проходили 18 спортсменов, показавших наилучший результат.

Полуфинал 
По итогам полуфинального раунда в финал соревнований проходили 12 спортсменов, показавших наилучший результат,

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com